Der Begriff Einhorn-Reaktion (nach dem deutschen Chemiker Alfred Einhorn) steht für:

 die Iodoformreaktion
 die Haloform-Reaktion
 eine Variante der Schotten-Baumann-Methode, siehe dort